Aaron Rosenberg – produttore cinematografico e televisivo statunitense
Aaron Rosenberg – scrittore statunitense